Вестербах:
 Вестербах (приток Каля) — река в Германии, протекает по земле Бавария.
 Вестербах (приток Нидды) — река в Германии, протекает по земле Гессен.